Georg Prader ist der Name folgender Personen:

* Georg Prader (Politiker, 1880) (1880–1942), österreichischer Politiker (CSP)
 Georg Prader (Politiker, 1917) (1917–1985), österreichischer Politiker (ÖVP)